Аврелия Кота (, * 21 май 120 пр.н.е., † 31 юли 54 пр.н.е.) е римска матрона, майка на Гай Юлий Цезар.

Аврелия произлиза от рода на Аврелиите. Тя се ражда в семейството на консула от 119 пр.н.е. Луций Аврелий Кота и Рутилия, произхождаща от древния плебейски род на Рутилиите. Нейният дядо е бил консул през 105 пр.н.е., а баща ѝ (предполагаемо) през 90 пр.н.е.
За майка ѝ Рутилия това бил втори брак. От първия ѝ брак с Гай Аврелий Кота има 3 сина – половин братя на Аврелия: Гай Аврелий Кота, Марк Аврелий Кота и Луций Кота. Те са консули съответно през 75, 74 и 65 пр.н.е.

Аврелия се омъжва около 102 пр.н.е. за претора Гай Юлий Цезар Старши от патрицианския род на Юлиите. Той умира през 85 пр.н.е. От брака си те имат 3 деца, две дъщери и син:
 Юлия Цезарис Старша (102 – 68 пр.н.е.), омъжена за Луций Пинарий
 Юлия Цезарис Младша (101 – 51 пр.н.е.), омъжена за Марк Аций Балб и баба на първия римски император Октавиан Август
 Гай Юлий Цезар (100 – 44 пр.н.е.), диктатор

Историкът Тацит я описва като идеалната римска матрона и има високо мнение за нея. Плутарх казва за нея, че е почтена жена. Била е умна, самостоятелна и широко известна със своята красота. Ползвала се е с голямо уважение в Рим.

През 68 пр.н.е. след смъртта на снаха ѝ Корнелия, Аврелия поема с възпитанието на внучката си Юлия.

Аврелия открива през 62 пр.н.е. по време на паразника Бона деа в дома на син ѝ, облечения в женски дрехи Публий Клодий Пулхер, който имал афера с нейната снаха Помпея Сула, втората съпруга на син ѝ. Цезар се развежда след това от Помпея.

Източници

Външни препратки 
 'Aurelia' in William Smith, Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology (London: Taylor & Walton, 1844 – 1849. Vol. 1, 2, 3 vol. 1 pp. 435-436

Вижте също 
 Родословно дърво на Юлиево-Клавдиевата династия

Жени от Древен Рим
Юлиево-Клавдиева династия
Аврелии
Юлий Цезар